A Dicraeosauridae é uma família de dinossauros saurópodes rabo de chicote com espinhas altas. O primeiro gênero descrito dessa família foi o Dicraeosaurus.

Classificação 
Abaixo, um cladograma seguindo Gallina et al. (2019).

Paleobiologia 

Como as espinhas neurais dos dicraeossaurídeos eram emparelhadas e longas, especula-se que tenham servido como sustentação de uma vela que ajudaria na termorregulação, uma crista acolchoada servindo para exibição, saliências dorsais que armazenariam gordura, produção de sons e também como
núcleos internos para chifres dorsais, display sexual e defesa.

Diplodocoidea
Famílias de dinossauros